Karayel (türk. karayel ‚schwarzer Wind‘) steht für:

 Vestel Karayel, Fluggerät des Herstellers Vestel

Karayel ist der Familienname folgender Personen:

 Cebrail Karayel (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Erdoğan Karayel (* 1956), türkischer Karikaturist
 Öykü Karayel (* 1990), türkische Schauspielerin